George McEwin est un nom pouvant désigner:

 (1815-1885), jardinier australien et pionnier en Australie-Méridionale
 (1873-1945), avocat et philanthrope australien

Voir aussi

McEwin, George